Африканская медведка () — вид прямокрылых насекомых из семейства медведок.

Описание 
Медведка длиной от 25 до 35 мм. Тело окрашено в жёлто-коричневый цвет, а низ тела в ярко-жёлтый. Усики кроткие, филиформные. Передние лапки предназначены для рытья и имеют соответствующую форму.

Распространение 
Африканская медведка распространена в Японии, Китае, Средней Азии, в Южной и Юго-Восточной Азии, Индонезии, Индии, Африке, Австралии и на Филиппинских островах. Также на территории бывшего СССР, в Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Кыргызстане. В России встречается Амурском регионе, на юге Хабаровского края, на Сахалине, Кунашире, Уссурийске и других районах Приморского края, также и Урала.

Примечания

Ссылки 

 Gryllotalpa africana Palis. — African Mole Cricket// Агроэкологический атлас России и сопредельных стран

Сверчковые
Животные, описанные в 1802 году